Прусово — название населённых пунктов.

Россия 
 Прусово — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Прусово — деревня в Стругокрасненском районе Псковской области.
 Прусово — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Прусово — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Прусово — село в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Прусов